Risaralda (departement), een departement van Colombia
Risaralda (Caldas), een gemeente in departement Caldas van Colombia
Risaralda (rivier), een rivier in Colombia